Диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Ру́сич» — боевой отряд русских неонацистов, принимавший участие в российско-украинской войне сначала на Донбассе с июня 2014 по июль 2015 года на стороне самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а после во вторжении России на Украину в составе российских войск.

В качестве символов используются руны, в частности Тиваз, восьмилучевой коловрат, Валькнут. Также, как и многие националисты в России, используют кодовые лозунги и «имперский» (чёрно-жёлто-белый) флаг.

ДШРГ «Русич» и её командиры внесены в санкционные списки Евросоюза, США и ряда других стран

Участники 
Начало истории группы «Русич» было положено в 2009 году, тогда была основана тренировочная база для военной подготовки. Основатель — Алексей Мильчаков — скандально известный неонацист из Санкт-Петербурга, до отправки на Донбасс носивший прозвище «Фриц» (там сменил на позывной «Серб»). Проходил программу военизированной подготовки «Партизан» в координационном центре помощи Новороссии (КЦПН), проводимой Имперским легионом, боевым подразделением Российского имперского движения.

По словам Мильчакова, «Русич» состоит «из националистов-родноверов, добровольцев из России и Европы», действует как «замкнутый коллектив» и является подразделением, в котором русские националисты получают боевую подготовку. Как минимум один из членов польской неонацистской группировки «Zadruga» воевал в составе указанного подразделения. Подразделения оказались укомплектованы членами спецподразделения «ГРОМ», являющегося частью ФСКН РФ (наркоконтроль), например братья Константин и Борис Воеводины. Оба являются русскими националистами и выходцами из Санкт-Петербурга. В Донбассе к Мильчакову присоединился Ян Петровский по прозвищу Великий Славян.

Ещё один активный участник группы «Русич» — Евгений Рассказов, известный в соцсетях как Топаз. Он активно ведёт телеграм-канал, в котором рассказывает о буднях «денацификатора». Например, 20 апреля он опубликовал запись, в которой поздравлял, не называя имени, Гитлера с днём рождения. После критики, обрушившейся на него за этот пост, Топаз написал, что силовики их не тронут, «ибо ветераны неприкосновенны».

В конце 2020 года Алексей Мильчаков в интервью рассказывал, что численность ДШРГ «Русич» на тот момент — несколько десятков человек, но «приходит много людей и приходится отсеивать».

Сообщалось о возможной тесной связи ДШРГ «Русич» с группой Вагнера. И лидер «русичей» Алексей Мильчаков, и командир группы Вагнера Дмитрий Уткин служили в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Участие в боевых действиях

Конфликт в Донбассе 
Группа сражалась с июня 2014 года, проводила разведывательно-диверсионные операции в тылу украинских войск, а также сыграла значительную роль в нескольких ключевых сражениях в начале конфликта в Донбассе.

2014 
Летом 2014 года «Русич» под командованием подполковника Александра «Бэтмена» Беднова участвовал в боях за Луганский аэропорт, под Новосветловкой: там ВСУ перерезали трассу, и Луганск оказался в блокаде. Также принимали участия в боях под городом Счастье, Станицей Луганской, в штурме посёлка Хрящеватое, в занятии посёлков Георгиевки, Большой Вергунки, Лутугино.

Одной из самых известных операций «Русича» стало уничтожение колонны украинского батальона «Айдар» у посёлков Металлист и Цветные Пески в Луганской области 5 сентября 2014 года. Координатор Самообороны Майдана Волыни Андрей Хведчак сообщил, что 5 сентября 2014 года часть роты батальона «Айдар» попала в засаду в том же месте, где была взята в плен Надежда Савченко. Отряды «Русича» и ГБР «Бэтмен» устроили засаду на трассе и атаковали отступавший «Айдар». Часть второй роты «Айдара» (Волынь) попала в засаду российского спецназа. По его словам, те бойцы, которые оказались в засаде, погибли. 6 сентября Семён Семенченко сообщил, что погибли 11 военных в засаде, «устроенной российскими спецназовцами». В тот же день появилась информация, что в засаде погибли от 20 до 29 бойцов батальона.

Осенью 2014 года «Русич» принимал участие в боях в Донецком аэропорту вместе с батальонами Спарта и Сомали.

2015 
Наиболее известные потери — гибель личных охранников Александра Беднова в засаде 1 января 2015 года. В январе 2015 года Мильчаков заявил, что его подразделение больше не подчиняется руководству ЛНР. Таким образом Мильчаков отреагировал на информацию об уничтожении бывшего командира группы «Бэтмен» Александра Беднова. Командир назвал председателя «ЛНР» Игоря Плотницкого и правительство ЛНР «шлюхиными детьми» и заявил, что его подразделение будет воевать «и против них, и против укров».

В 2015 году вместе с командирами других групп Мильчаков и Петровский получили удостоверение членов Союза добровольцев Донбасса. По возвращении на Украину группа перешла в состав бригады «Призрак» Алексея Мозгового. В конце марта 2015 года после передислокации в ДНР из-за преследования МГБ ЛНР, группа вошла в состав батальона «Викинг», где принимала участие в боях на Волновахском направлении, у посёлков Белокаменки и Новоласпа. В середине 2015 года группа была полностью выведена из Донбасса.

Период с середины 2015 по начало 2022 
По возвращении из Донбасса Мильчаков занялся боевой подготовкой подростков в специальных лагерях в России. Делалось это совместно с правыми радикалами из сообщества E.N.O.T Corp. (Единые народные общинные товарищества или просто ЕНОТ). Интернет-издание «Белорусский партизан» называет «енотов» группой российских боевиков, принимавших участие в войне в Донбассе с самого её начала, и что они тесно дружат с Мильчаковым. Как отмечает издание, ЕНОТ с 2015 года начали свою легализацию в России. Они получили статус общественной организации и полную поддержку государства, регулярно проводя военно-патриотические игры-сборы. Главный инструктор организации Роман Теленкевич одновременно возглавлял Союз добровольцев Донбасса.

В 2017 году боевики «Русича» отметились в Сирии, охраняя стратегически важную нефтегазовую инфраструктуру, принадлежащую российским компаниям. В своём инстаграм-аккаунте (ныне недоступном) боевики выкладывали фото из Пальмиры в центральной Сирии, где один из них позирует перед древними руинами, вскидывая руку в нацистском приветствии.

Вторжение России на Украину 
Некоторые журналисты-расследователи ещё в конце октября 2021 года предполагали, что группировка вернётся на Украину, что и произошло не позднее начала апреля 2022 года. Бойцы «Русича» были переброшены в Харьковскую область Украины, где были сфотографированы возле села Плетеневка.

Ян Петровский командует отвечающим за оперативно-разведывательные задачи отделением «Zимаргл» в составе «Русича». Численность подразделения неизвестна, на публикуемых фото больше 10 человек одновременно не встречается. Из известных активистов «Русича», как и в 2014 году, воюет Евгений Рассказов («Топаз»), служивший до начала вторжения корреспондентом на «Царском телевидении» (YouTube-канале Егора Просвирнина), а сейчас ведущий своей Telegram-канал. Как минимум один участник «Русича» (Алексей Пожаров, позывной «Камень»), в мае 2022 года был убит.

Финансирование 
В 2022 году Алексей Мильчаков подтвердил информацию о сделках с наркомагазинами, взломе сайта украинского благотворительного фонда и хищении криптовалюты с помощью вредоносной программы.

Мнения и реакция 
Сергей Коротких, один из создателей НСО и соратник Тесака, выразил мнение, что сторону Путина в войне с Украиной заняли те российские неонацисты, которых в движении считали «отбросами»: «Тот же Мильчаков, который резал щенков, его за это ловили и били, потому что правые — зоозащитники и любят животных. Но такие [как Алексей Мильчаков] увидели в этом [в войне с Украиной] возможность социального лифта».

В 2016 году Мильчакову, как члену «Союза Добровольцев Донбасса», возможно, вручил награду глава республики Крым Сергей Аксёнов в присутствии тогдашнего помощника президента РФ Владислава Суркова. Сам Мильчаков, однако, не стеснялся в выражениях, критикуя на своей странице в ВК руководство ЛНР за этот показушный «антифашизм».

Заместитель Мильчакова, Ян Петровский — в прошлом гражданин Норвегии, где он жил и работал вместе с норвежцем, связанным с правой группой «Солдаты Одина». Своеобразная слава россиянина в конфликте на Донбассе, по-видимому, стала последней каплей для норвежских властей, и его наконец признали угрозой для национальной безопасности. В октябре 2016 года норвежская полиция арестовала Петровского и депортировала в Россию.

Группа являлась одной из наиболее упоминаемых в негативном подтексте среди украинских СМИ и блогеров из-за фотографий убитых солдат Украины и рассказов, что группа не берёт пленных. В 2017 году военная прокуратура Украины обвинила Мильчакова в причастности к убийству 40 украинских военных.

Мильчаков стал влиятельным лицом среди неофашистской молодёжи в России. Также он один из немногих, кого не коснулись аресты по возвращении в Россию после нелегального участия в боевых действиях. По словам самого Мильчакова, его группа даже не пытается лезть в политику, как бы не было обидно за решения сверху.

Санкции 
15 сентября 2022 года «Русич» был внесен в санкционные списки США.

16 декабря 2022 года «Русич» был внесен в санкционные списки Евросоюза так как поддерживает действия, которые могут угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины:

«Русич» — российская военизированная группировка, которая имеет связи с российской ЧВК «Вагнер»… «Русич» участвует в боевых действиях вместе с российской армией в агрессивной войне против Украины… В 2015 году наёмники «Русича» обвинялись в совершении зверств над погибшими и пленными украинскими солдатами, они снимали на видео совершение зверств в отношении погибших и пленных украинских солдат.

Также «Русич» находится под санкциями Швейцарии, Новой Зеландии и Японии

16 февраля 2015 года Алексей Мильчаков был внесён в санкционный список ЕС как командир сепаратистской группировки, участвовавшей в боевых действиях на Украине.

В 2022 году отряд и её командиры Алексей Мильчаков и Ян Петровский были внесены в санкционные списки США за проявленную «особую жестокость» в боях в Харьковской области.

Также Алексей Мильчаков внесен в санкционные списки Велико­британии, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии. Ян Петровский под санкциями Евросоюза, США, Швейцарии, Новой Зеландии и Японии.

См. также 
 ЧВК «ЕНОТ»
 Русский добровольческий корпус

Примечания

Ссылки 
 Как российские неонацисты воруют криптовалюту через сайты по сбору средств для ВСУ — и компьютерные игры про «безжалостных роботов». А потом тратят её на продолжение войны
 

Неонацизм в России
Русские националистические организации
Вооружённый конфликт на востоке Украины
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину